— механические куклы из Японии XVIII — XIX веков. Слово «каракури» переводится как «механическое устройство, созданное чтобы дразнить, обмануть или удивить человека». Слово «нингё» по-японски записывается двумя символами, обозначающими человека и форму, что может переводиться как марионетка, так и кукла или чучело.

Виды каракури-нингё 
Существует три основных типа каракури-нингё:
  — используются в театре,
  — маленькие куклы для игр в комнатах,
  — использовались в религиозных праздниках.

Самая известная из марионеток, тяхакоби-нингё — кукла, подающая чай, держит в руках поднос. Если поставить на поднос чашку с чаем, кукла начинает покачивать головой, двигать ногами и перемещаться в сторону гостя, которому предназначен напиток. Когда чай берут с подноса, кукла останавливается; когда же пустую чашку ставят на поднос, она разворачивается и возвращается назад.

Другая известная разновидность кукол, дангаэри-нингё — кукла, спускающаяся по ступенькам — может делать перевороты через спину и таким образом спускаться по ступенчатой поверхности. Секрет движения куклы — в изменении центра тяжести, который происходит при переливании ртути внутри неё и заставляет куклу переворачиваться. 
Есть также заводная синатама-нингё,  кукла-фокусник, изображающая ребёнка в китайских одеждах, который поднимает и опускает коробку, открывая взгляду каждый раз новый предмет.

Все эти куклы имеют общее название дзасики-каракури, от дзасики — «комната с татами», и каракури — «механические игрушки».

Современные каракури 
Сегодня в продаже есть каракури, воспроизведенные по старинным чертежам. Один из производителей таких реплик — японская компания Gakken, выпускающая три модели «мальчик-лучник», «акробат» и «слуга, подносящий чай».

Ссылки 
 
 «Деревянные самураи — Искусственная жизнь» на сайте «Популярная механика»

Искусство Японии
Куклы